Armide es una forma en francés e inglés del nombre de Armida(ver Armida (ópera)), una maga en el poema épico de Torquato Tasso, Jerusalén liberada (1580). La secuencia del poema contando su relación amorosa con el caballero cristiano Renaud (Rinaldo) fue inspiración de numerosas óperas, entre ellas: 

Armide, por Jean-Baptiste Lully (1686).
Rinaldo, por George Frideric Haendel (1711).
Armide, por Christoph Willibald Gluck (1777).

Óperas con nombres similares y la misma línea argumental básica:
Armida, por Antonio Salieri (1771).
Armida, por Joseph Haydn (1784).
Armida, por Gioacchino Rossini (1817).
Armida, por Antonín Dvořák (1904).

Náutica:
Armide, una fragata francesa.

fr:Armide